Wojna i pamięć – powieść Hermana Wouka 
 Wojna i pamięć – amerykański miniserial, ekranizacja